Новаки () — село, Новаковский сельский совет, Лубенский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5322885101. Население по переписи 2001 года составляло 1068 человек.

Является административным центром Новаковского сельского совета, в который, кроме того, входит село Пышное.

В Центральном государственном историческом архиве Украины в Киеве хранится исповедная ведомость села Новаки от 1763 года

Географическое положение 
Село Новаки находится на берегу пересыхающего ручья, ниже по течению на расстоянии в 7 км расположен город Лубны, на расстоянии в 1 км расположено село Клепачи. Рядом проходит автомобильная дорога .

Экономика 
 Свино-товарная ферма.
 ОАО «Рыбовод».
 «Заря», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.

Персоналии 
Здесь, в своём имении, в 1874 году умер генерал-лейтенант Евстафий Романович Менгден.

Примечания